

Куркумбал — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Куркумбал — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Куркумбал — присілок, Совєтський район, Марій Ел